

Geografia 
 Channing – località del Michigan
 Channing – località del Texas

Persone 
 Carol Channing (1921) – attrice e cantante statunitense
 Chad Channing (1967) – batterista statunitense
 Stockard Channing (1944) – attrice statunitense

Altro 
 Channing – nome proprio di persona inglese maschile
 Channing – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 William Ellery Channing